El término papus (también, Papus) puede referirse:

 a Papus, médico y ocultista francés (1865-1916);
 al vilano o papus, conjunto de pelos simples o plumosos, cerdas o escamas que rodean a las diminutas flores que corona en frutos con ovario ínfero;
a El Papus, semanario de humor satírico español (1973 a 1986).